Grand Prix Portugalska 1987 (oficiálně 5o Grande Prémio de Portugal) se jela na okruhu Estoril v Estorilu v Portugalsku dne 20. září 1987. Závod byl dvanáctým v pořadí v sezóně 1987 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Pořadí Jim Clark Trophy

Pořadí Colin Chapman Trophy

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1987
Grand Prix Portugalska